En Pologne, Mąkolice peut faire référence à :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Mąkolice, un village.

dans la voïvodie de Łódź
 Mąkolice, un village du powiat de Piotrków,
 Mąkolice, un village du powiat de Zgierz.